Amos Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amos Fork (Desert Fork), Fluss im Webster County, Bundesstaat West Virginia
 Amos Fork (Oldlick Creek), Fluss im Webster County, Bundesstaat West Virginia